

Patronyme 
  est un acteur polonais.
 Jennifer Krukowski est une actrice canadienne.
 Marcin Krukowski est un athlète polonais.